Datar kan verwijzen naar de volgende bestuurslagen in Indonesië:

Datar (Dayeuhluhur), een plaats in het regentschap Cilacap van de provincie Midden-Java
Datar (Cidahu), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
Datar (Mayong), een plaats in het regentschap Japara van de provincie Midden-Java
Datar (Muaradua), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan van de provincie Zuid-Sumatra
Datar (Muko-Muko Bathin VII), een plaats in in het regentschap Bungo van de provincie Jambi, Sumatra
Datar (Sumbang), een plaats in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java
Datar (Warungpring), een plaats in het regentschap Pemalang van de provincie Midden-Java